James Stewart peut désigner :
  (1442-1499), 1 comte de Buchan, important baron écossais ;
 James Stewart (1863-1931), homme politique travailliste écossais ;
 James David Stewart (1874-1933), homme politique canadien ;
  (1890-1973) : joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 James Stewart (1908-1997), acteur américain ;
 Stewart Granger (né James Stewart) (1913-1993), acteur anglais naturalisé américain ;
 James Stewart (1910-1990), joueur canadien de basket-ball ;
 James Stewart (1931-2008), pilote automobile écossais ;
  (1941-), mathématicien américain ;
 James Stewart (1985-), pilote de motocross américain ;
 James Stewart (1973-), rameur d'aviron australien ;
 James Henry Keith Stewart (1783-1836), homme politique écossais ;
 James Henderson-Stewart (1897-1961), 1 baronnet, banquier, officier de l'armée et homme politique britannique.